Il singolare del torneo di tennis Cairo Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Karim Alami che ha battuto in finale Christophe Rochus 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Karim Alami (Campione)
 Alberto Martín (quarti di finale)
 Juan Antonio Marín (secondo turno)
 Sargis Sargsian (semifinali)

 Alberto Berasategui (quarti di finale)
 Markus Hipfl (primo turno)
 Albert Portas (secondo turno)
 Galo Blanco (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cairo Open 1999